Nabdogo peut désigner :

Toponymes 
 Nabdogo, un village du département de Dialgaye dans la province du Kouritenga et la région du Centre-Est au Burkina Faso.
 Nabdogo, un village du département de Doulougou dans la province du Bazèga et la région du Centre-Sud au Burkina Faso.
 Nabdogo, un village du département de Loumbila dans la province de l’Oubritenga et la région du Plateau-Central au Burkina Faso.
 Nabdogo, un village du département de Pibaoré dans la province du Sanmatenga et la région du Centre-Nord au Burkina Faso.

Homonymie de localités